Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2000 spelades i Sydafrika Sydafrika 11–25 november 2000, och var den 4:e upplagan av Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer. Kvalturneringen till mästerskapet spelades 24 juni–13 augusti 2000. 8 landslag deltog i slutspelet som bestod av 16 matcher. I kvalturneringen deltog 13 lag. Det var första gången som mästerskapet spelades i Sydafrika.

Turneringen vanns av Nigeria som besegrade Sydafrika i finalen med slutsiffrorna 2–0. Detta var Nigerias fjärde raka vinst i Afrikanska mästerskapet.

16 matcher spelades och 60 mål gjordes under huvudturneringen, med ett målsnitt på 3,75 mål per match.

Kvalomgång 
Sydafrika direktkvalificerade sig till mästerskapet som värdland för evenemanget. Nigeria var regerande mästare och behövde inte delta i kvalturneringen.

Preliminär omgång mellan Réunion och Kenya

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final 

Noteringar

Externa länkar 
  
  

Fotbollsåret 2000
2000 i Sydafrika
2000
Internationella fotbollstävlingar i Sydafrika